Nils Simonsson kan syfta på:

 Nils Simonsson (1919–2011), ämbetsman.
 Nils Simonsson (1920–1994), indolog.
 Nisse Simonson (född 1942), läkare, författare och föreläsare.